Peltoperla är ett släkte av bäcksländor. Peltoperla ingår i familjen Peltoperlidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bäcksländor
Peltoperla